Іга Швйонтек (, [ˈiɡa ˈɕfjɔntɛk]) — польська тенісистка, дворазова чемпіонка Ролан Ґарросу (2020 та 2022 роки), переможниця Відкритого чемпіонату США (2022).

Очолює рейтинг тенісисток-професіоналок (від 4 квітня 2022 року).

Золоту медаль Юнацьких Олімпійських іграх Швйонтек здобула у 2018 році в Буенос-Айресі в парному турнірі, граючи разом із словенкою Каєю Юван.

Історія виступів

Фінали турнірів Великого шлема

Одиночний розряд: 3 (3 титули)

Парний розряд: 1 (0 титулів)

Юніорські фінали турнірів Великого шолома

Одиночний розряд

Пари

Фінали турнірів WTA

Одиночний розряд: 11 фіналів (10 титулів)

Парний розряд: 1 фінал

Посилання на джерела

Посилання 
 Досьє на сайті Жіночої тенісної асоціації 

Свьонтек
Чемпіони Юнацьких олімпійських ігор
Переможці Відкритого чемпіонату Франції з тенісу
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2020
Лідерки рейтингу WTA
Перші ракетки світу (жінки)
Переможниці турнірів Великого шлему в одиночному розряді